HLB est un sigle qui peut désigner :
 Hydrophilic-Lipophilic Balance (en français, équilibre hydrophile-lipophile), une caractéristique d'un tensio-actif ;
 Henri La Barthe (1887-1963), un journaliste, détective et auteur français ;
 huanglongbing (en français, maladie du dragon jaune), une maladie bactérienne mortelle des agrumes, répandue en Asie et en Afrique.